Millbrook ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Millbrook (South Australia)
 Millbrook (Victoria)
 Millbrook (Western Australia)

in Großbritannien:
 Millbrook (Bedfordshire)
 Millbrook (Cornwall)
 Millbrook (Greater Manchester)
 Millbrook (Tameside)

in Kanada:
 Millbrook (Ontario)

in Neuseeland:
 Millbrook Resort

in den USA:
 Millbrook (Alabama)
 Millbrook (Illinois)
 Millbrook (Massachusetts)
 Millbrook (New Jersey)
 Millbrook (New York)
 Millbrook (Pennsylvania)
 Millbrook (Vermont)
 Millbrook (West Virginia)
 Millbrook (Missouri)
 Millbrook (Wyoming)

Siehe auch
 Millbrook Township
 Mill Brook
 Millsbrook